Ерлан Кенесович Баударбек-Кожатаев (8 июня 1967, Джамбул, Джамбулская область, Казахская ССР, СССР) — казахстанский государственный деятель, дипломат.

Биография 
Образование: 

Казахский государственный университет им. С. М. Кирова (1989 г.); 

Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. Ломоносова (Россия, 1992 г.);

1993—1994 гг. стажировка в Институте японского языка Японского фонда;

1996—1997 гг. стажировка в Окинавском международном центре (Япония).

С декабря 2017 г. является приглашённым профессором японского Университета Токай.

Трудовая деятельность:

1992—1996 гг. работа на различных должностях в Департаменте Азии и Африки Министерства иностранных дел РК;

1997—2003 гг. Второй секретарь, Первый секретарь, затем Советник Посольства РК в Японии;

2004—2008 гг. Директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК;

2008-2016 гг. Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Сингапур по совместительству в Австралии и Новой Зеландии.

2015-2016 гг. - Постоянный представитель РК в Фонде Азия-Европа (ASEF) со штаб-квартирой в Сингапуре.

2016-2021 гг. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Японии. .

31 мая 2021 г. назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Греческой Республике.

Дипломатический ранг: Чрезвычайный и Полномочный Посол (2 июля 2020 года).

Владение иностранными языками: японский, английский.

Семейное положение: женат, трое детей.

Увлекается настольным теннисом.

Награды

 Орден «Курмет» (2016)
 Медаль «Народная благодарность» (2020)
 Орден Восходящего Солнца 2 класса (Золотая и Серебряная звезда) (2021)

Ссылки 
 Центр деловой информации «Капитал»
 Персональная страница на сайте «Параграф»
 ЦентрАзия

Государственные деятели Казахстана
Послы Казахстана в Сингапуре
Послы Казахстана в Австралии
Послы Казахстана в Новой Зеландии
Послы Казахстана в Японии
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби